Грибаны — название нескольких населённых пунктов:
 Грибаны — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Грибаны — деревня в Уинском районе Пермского края.
 Грибаны (Могилёвский район)